Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2007 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Par rapport à l'édition de 2006, onze nouveaux joueurs sont tête de série : Mikhail Youzhny, Juan Ignacio Chela, Guillermo Cañas, Robin Söderling, Agustín Calleri, Jürgen Melzer, Philipp Kohlschreiber, Filippo Volandri, Julien Benneteau, Florian Mayer et Nicolás Almagro.

Pendant le tournoi 

 Rafael Nadal remporte le tournoi dans un remake de la finale 2006 durant laquelle il s'impose 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 en un peu plus de trois heures. Il remporte ainsi le tournoi pour la troisième fois consécutive, ce qui n'était plus arrivé depuis Björn Borg et ses quatre victoires de suite.
 À l'issue des matchs de la première semaine, quatre joueurs qui ne sont pas tête de série ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale : Juan Mónaco, Fernando Verdasco, Igor Andreev et Jonas Björkman.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis masculin en 2007
Tennis en France en 2007
Tennis en mai 2007
Tennis en juin 2007
Sport à Paris en 2007